Julius Lange peut se référer à : 
 Julius Lange (peintre) (1817–1878) : peintre allemand
 Julius Lange (historien de l'art) (1838–1896) : historien de l'art et critique danois
 Julius Lange (numismate) (1815–1905) : numismate allemand

Voir aussi 
 

Homonymie de personnes